Abbau steht für:
 Abbau (Bergbau), Gewinnung von Mineralien im Bergbau
 Zersetzung (Chemie), in der Chemie die Zerlegung großer Moleküle
 Abbau oder Ausbau, nord- und ostdeutsche Bezeichnung für abseits eines Dorfes gelegene Neusiedlerhöfe, siehe Ausbau (Siedlungsform)
 Abbau von Stoffen im biologischen Stoffwechsel, siehe Katabolismus

Siehe auch:

 Abbauer (Neusiedler)